Энергетика — многозначное слово:

 Энергетика — наука, изучающая  вопросы использования энергии.
 Энергетика — область промышленности, направленная на преобразование, распределение и использование энергии.